Sierra's Creative Interpreter, SCI (Творческий интерпретатор Sierra) — игровой движок, разработанный в Sierra On-Line. Под SCI подразумевают:

 Скриптовый язык, созданный Джеффом Стефенсоном () для разработки приключенческих игр. SCI пришёл на смену устаревшему языку AGI. SCI создавался как полностью объектно-ориентированный скриптовый язык, тогда как AGI был процедурным языком.
 Среду реального времени для запуска и выполнения написанных на этом языке игр, первоначально разработанную для IBM PC, и позже портированную на некоторые другие платформы (Amiga, Atari ST и Macintosh). В этой статье рассматривается версия для IBM PC.

SCI0 (0.000.xxx) 
Впервые был использован для создания King’s Quest IV: The Perils of Rosella в 1988 году. Игры, созданные на SCI0, имели разрешение экрана 320x200 пикселей, могли использовать 16 цветов, а также звуковую дорожку для различных звуковых адаптеров. При необходимости в качестве интерфейса в играх применялся клавиатурный текстовый ввод с синтаксическим анализатором — как в текстовых квестах (использовался только в приключенческих играх).

Игры, сделанные на SCI0 (в порядке выхода):
 King’s Quest IV: The Perils of Rosella
 Leisure Suit Larry Goes Looking for Love (in Several Wrong Places) (Larry 2)
 Police Quest II: The Vengeance
 1988 Christmas Card
 Space Quest III: The Pirates of Pestulon
 Hoyle’s Official Book of Games: Volume 1
 Hero’s Quest: So You Want to Be a Hero
 Leisure Suit Larry III: Passionate Patti in Pursuit of the Pulsating Pectorals
 The Colonel’s Bequest
 Codename: Iceman
 Conquests of Camelot: King Arthur, Quest for the Grail
 Hoyle’s Official Book of Games: Volume 2
 Mixed-Up Mother Goose (Version 1.011)

Для создания игр на других языках поздние версии SCI0 поддерживали возможность разработки двуязычных вариантов игр. Версии таких игр выглядели как «S.OLD.xxx»:
 King’s Quest I: Quest for the Crown (переработанная версия 1990 года)
 Space Quest III: The Pirates of Pestulon (международные версии на нескольких языках)
 Leisure Suit Larry III: Passionate Patti in Pursuit of the Pulsating Pectorals (международные версии)
 Jones in the Fast Lane (дисковая версия)

Последняя игра на SCI0, Jones in the Fast Lane, использовала графический движок следующей версии интерпретатора — SCI1, и поэтому могла работать в режиме с 256 цветами.

SCI1 (1.000.xxx/T.A00.xxx) 
SCI1 вышел в 1990 году. Наиболее значительным улучшением было появление 256-цветной палитры, тогда как разрешение по-прежнему осталось 320×200. Была оставлена возможность использования 16 цветов EGA (обычно игры продавались в двух версиях — 16- и 256-цветных). Некоторые называют 16-цветные версии игр SCI01.

Большинство игр на SCI1 используют ориентированный на мышь интерфейс point-and-click. В случае SCI1 пользовательский интерфейс определялся скриптом игры, а не версией игрового движка. Например, хотя Quest for Glory 2 использует текстовый ввод с синтаксическим анализатором, а King's Quest V — мышь, их интерпретаторы совместимы: движок QFG2 можно использовать для запуска 16-цветной версии KQV.

Существует проблема с нумерацией версий движка. Дело в том, что третья цифра версии (номер сборки) имеет только три разряда, тогда как нужно минимум четыре. Например, игра Space Quest IV версии 1.052 имела интерпретатор версии 1.000.753, а игра Conquests of the Longbow версии 1.0 — 1.000.168, хотя последняя использовала более новую версию интерпретатора, так как в действительности его номер сборки — 1168, а не 168.

В некоторых случаях строка «1.000» заменялась «T.A00», что, однако, не означает параллельную ветку разработки движка.

На SCI1 были сделаны следующие игры:

 1990 Christmas Card — The Seasoned Professional
 Quest for Glory II: Trial by Fire
 Hoyle’s Official Book of Games: Volume 3
 King's Quest V: Absence Makes the Heart Go Yonder! (дисковая версия)
 Leisure Suit Larry in the Land of the Lounge Lizards (улучшенная версия)
 Space Quest IV: Roger Wilco and the Time Rippers (дисковая версия)
 Mixed-Up Mother Goose (версия на компакт-диске)

У интерпретаторов с номером сборки больше 1000 несколько изменён формат файлов и улучшена поддержка других языков (результат частичного использования кода из S.OLD.xxx-версии SCI0). Такой интерпретатор был использован в следующих играх:

 Leisure Suit Larry 5: Passionate Patti Does a Little Undercover Work
 EcoQuest: The Search for Cetus (дисковая версия 1.0)
 Jones in the Fast Lane (версия на компакт-диске)
 King’s Quest V: Absence Makes the Heart Go Yonder! (версия на компакт-диске и международные дисковые версии)
 Mixed-up Fairy Tales
 Police Quest III: The Kindred
 Space Quest I: The Sarien Encounter (улучшенная версия)
 Space Quest IV: Roger Wilco and the Time Rippers (международные версии)
 Conquests of the Longbow: The Adventures of Robin Hood
 Castle of Dr. Brain

SCI1.1 (1.001.xxx) 
Кроме значительных внутренних изменений, в SCI1.1 была реализована поддержка анимированных видео вставок (впервые использованных в King’s Quest VI), а также масштабируемых спрайтов: персонаж становится меньше, перемещаясь вглубь экрана, что создаёт эффект перспективы. В нумерации ранних версий SCI1.1 можно встретить метку версии «2.000.000», что вероятно, является следствием несогласованности. Отдельные 16-цветные версии больше не выпускались; владельцам EGA видеокарт предлагалось запускать игру в режиме 640x480 с симуляцией 256 цветов посредством сглаживание цветовых переходов.

Интерпретатор был использован в следующих играх:

 1992 Christmas Card
 EcoQuest: The Search for Cetus (дисковая версия 1.1, версия на компакт-диске)
 EcoQuest II: Lost Secret of the Rainforest
 Freddy Pharkas: Frontier Pharmacist
 The Island of Dr. Brain
 King’s Quest VI: Heir Today, Gone Tomorrow
 The Dagger of Amon Ra
 Leisure Suit Larry 6: Shape Up or Slip Out! (дисковая версия и версия на компакт-диске с низким разрешением)
 Mixed-Up Mother Goose (версия 2.000)
 Pepper’s Adventures in Time
 Police Quest: In Pursuit of the Death Angel (улучшенная версия)
 Quest for Glory I: So You Want to Be a Hero (256-цветная версия)
 Quest for Glory III: Wages of War
 Space Quest IV: Roger Wilco and the Time Rippers (версия на компакт-диске)
 Space Quest V: The Next Mutation

SCI2 (2.xxx.xxx) 
SCI2 часто называют SCI32 (так же, как и SCI3), поскольку он работал в 32-битной среде, используя расширитель DOS DOS/4G или расширенный режим Windows 3.1. Наиболее заметными усовершенствованиями были поддержка разрешения 640×480, а также улучшенная поддержка видеовставок. Известно две модификации движка — 2.000.000 и 2.100.002.

Интерпретатор был использован в следующих играх:

 Gabriel Knight: Sins of the Fathers
 The Beast Within: A Gabriel Knight Mystery
 King’s Quest VII: The Princeless Bride
 Leisure Suit Larry 6: Shape Up or Slip Out! (версия на компакт-диске с высоким разрешеним)
 Mixed-up Mother Goose Deluxe
 Phantasmagoria
 Police Quest IV: Open Season
 Quest for Glory IV: Shadows of Darkness
 Shivers
 Space Quest 6: The Spinal Frontier
 Torin’s Passage

SCI3 (3.000.000) 
Последняя версия движка кроме DOS или Windows 3.1 включала поддержку версий под Windows 95.

Последними играми Сьерра на SCI были:
 Leisure Suit Larry 7: Love for Sail!
 Lighthouse: The Dark Being
 Phantasmagoria: A Puzzle of Flesh
 RAMA
 Shivers Two: Harvest of Souls

Родственные программные продукты 
FreeSCI — это движок с открытым исходным кодом, который работает с играми на SCI0. FreeSCI запускается на Linux, UNIX, Microsoft Windows, Sega Dreamcast и GP32.

Существует SCI Studio — программа с открытым исходным кодом, позволяющая создавать игры для SCI0. SCI Studio разработана под Microsoft Windows, но её можно запускать под Linux, используя Wine, а игры запускать с помощью FreeSCI.

Проект FreeSCI влился в проект ScummVM.

См. также 
 SCUMM

Ссылки 
 
 
 
 
 

Коммерческие игровые движки